Кузнецовская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.

Входит в состав Вожегодское городское поселение, с точки зрения административно-территориального деления — в Вожегодский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вожеги по автодороге — 11,8 км. Ближайшие населённые пункты — Малая Климовская, Ольшуковская, Зиненская, Тупицыно, Пешково, Сорожинская.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вожегодского района